Jméno Štěpánka se může vyskytovat v různých souvislostech a významech:

jméno osoby
 Štěpánka – ženské jméno odvozené od mužského jména Štěpán
 Štěpánka Haničincová – česká herečka, scenáristka, moderátorka, v dětských televizních pořadech zvaná jen "Štěpánka"
 Štěpánka Hilgertová – česká kajakářka, olympionička, držitelka zlatých medailí z Atlanty (1996) a Sydney (2000)
 Štěpánka Belgická – rakousko-uherská korunní princezna, manželka následníka trůnu Rudolfa Habsbursko-Lotrinského

místopisné jméno
 Štěpánka (pramen) – jeden z karlovarských pramenů
Štěpánka (přítok Opusty) – potok v okrese Opava, v povodí řeky Opava
 Štěpánka (rozhledna) – kamenná rozhledna u Příchovic v okrese Jablonec nad Nisou v Libereckém kraji
 Štěpánka (lesopark) – lesopark v Mladé Boleslavi

Rozcestníky - jméno
Rozcestníky - místopisné jméno